Чемпіонат Гібралтару з футболу 2019—2020 — 121-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Гібралтару. 

Чемпіонат проходив за новим регламентом. Спочатку на першому етапі 16 клубів провели між собою по 15 матчів. Після чого поділилися на дві групи та в кожній з двох груп повинні були провести ще по 14 матчів. Перша команда за підсумками чемпіонату - це представник Гібралтару у Лізі чемпіонів УЄФА, друга команда  — у Лізі Європи УЄФА.

Впродовж чотирьох днів з 9 по 12 серпня три клуби (Гібралтар Фенікс, Гібралтар Юнайтед та Лео) знялись зі змагань. 

22 серпня зі змагань знявся також і Олімпік 13. Таким чином чемпіонат зазнав істотних змін але регламент лишився той самий, що і для попередніх 16 команд.

У зв'язку з Пандемією COVID-19 1 травня 2020 року Футбольна асоціація Гібралтару вирішила припинити проведення турніру. Переможець визначений не був.

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
 1 етап

 Чемпіонська група

 Група вильоту

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної асоціації Гібралтару 
 Чемпіонат Гібралтару на soccerway 

2020
Гібралтар
Гібралтар